Barges kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Barges, Côte-d'Or – kommun i departementet Côte-d'Or 
 Barges, Haute-Loire – kommun i departementet Haute-Loire 
 Barges, Haute-Saône – kommun i departementet Haute-Saône